La sigla o abreviatura WLM puede referirse a:

 WLM, sigla de Windows Live Messenger, aplicación de mensajería instantánea creada por Microsoft.
 WLM, nombre abreviado de la galaxia Wolf-Lundmark-Melotte perteneciente al Grupo Local.
 Workload Manager, gestor de cargas de trabajo del sistema operativo z/OS.
 Sigla de Wiki Loves Monuments, concurso fotográfico internacional que se celebra cada septiembre cuyos participantes deben tomar fotos de monumentos históricos y subirlos a Wikimedia Commons.